Vitale kan som auktorsförkortning betyda:

 Fabio Vitale
 R.G. Vitale

Robotskapade auktorsförkortningar